Населението на Албания през 2020 година е 2 837 848 души.

Етнически състав 

Населението на Албания е 2,845,955 души (в началото на 2020 г.).
Албанците, според наречието и други специфични етнографски особености, сред които изповядвана религия и прочее, се подразделят на две основни групи - северна (геги) и южна (тоски).

Според официалната статистика (2008) етническият състав на населението на Албания е следният:
 95 % – албанци
 3 % – гърци
 2 % – други

По други данни в Албания има и немалко българи, арумъни и гърци, но за точния им брой няма конкретни данни, тъй като мнозинството от тях по различни причини предпочитат да се декларират като албанци.

По различни неофициални данни българската общност в Албания е с численост между 50 и 150 хиляди.  Албания официално признава "македонско" етническо малцинство на територията си от времето на Енвер Ходжа, но след демократичните промени в страната през 90-те години на 20 век, редица албански държавни дейци като Сали Бериша признават, че това малцинство е в действителност българско. На 12 октомври 2017 г. Албанският парламент прие поправка в Закона за защита на малцинствата, с която Албания официално признава девет малцинства - българско, гръцко, македонско, влашко, черногорско, сръбско, циганско, египетско (гюпско – в Северна Македония наричат ромите гюпци), бошняшко.

Етническата общност от български произход в Албания е групирана в три основни анклави. Най-голям е този в Южна Албания, историческа Кутмичевица, обхващащ районите на Мала Преспа с Пустец и Мали град, Корча и близките села Дреново, Бобощица, Връбник и други в околността, включително население от градските центрове на областта. Това население като цяло е православно по вероизповедание. То е подложено на усилена македонизация. Северно от главния български анклав в Южна Албания, е районът на Голо Бърдо, където населението също е от български произход, но е основно мюсюлманско по вероизповедание. В частта от областта Гора, разположена на албанска територия около Кукъс, е третият основен български анклав в Албания.

Преселници от български произход от споменатите райони има във всички главни градове на Албания – Елбасан, Тирана, Драч, Берат (Белград) и другаде.

Арумънци в Албания има най-много в района на Музакия, горните течения на реките Девол и Вьоса в Северен Епир (Южна Албания). Гърците са преобладаващо население в Северен Епир според някои данни.

В Албания има и други немногобройни етнически общности с численост до 1000 души, като черногорци, цигани и прочее.

Език 
Официален език в страната е албанският.

Религия 
Албанците са по-силно кланово и национално ангажирани отколкото религиозно пристрастни, особено след дългогодишния комунистически режим. В 2001 в Албания мюсюлманите са 59% (от които почти всички са сунити, бекташите са едва 0.14%). християните общо са 17% (от които католиците са двойно повече от православните), нерелигиозни са 9%, несамоопределили се: 15%. След забраната на религиите в 1967 година, в по-стари нестатистически най-общи оценки на CIA и предположения за състоянието след 1990 г. ориентировъчно за мюсюлманско се допуска 70% от населението, 20% са православни и 10% — католици.

Обобщено, ако се изключат над 25% нерелигиозни и маргинални изповедания като бахайци, юдаисти и др., може най-общо да се опише следният конфесионален състав:

 65-70% – мюсюлмани, от които към 3/4 50-55% сунити и към 1/4 15% дервиши бекташи; ислямът е най-масов в Северна Албания, преобладаващо вероизповедание сред гегите и сред тоските чами и лабери в Южна Албания;
 30 – 35% – християни;
 20-25% – православни, основно и предимно сред тоските в Южна Албания;
 10% – католици - централното им ядро са гегите в Северна Албания в района Драч и в близост до Косово.

Динамика

Възрастова структура 
(2006)
 0-14 години: 24,8% (мъже 464 954 / жени 423 003)
 15-64 години: 66,3% (мъже 1 214 942 / жени 1 158 562)
 65 години: 8,9% (мъже 148 028 / жени 172 166)
(2009)
 0-14 години: 23,1% (мъже 440 528 / жени 400 816)
 15-64 години: 67,1% (мъже 1 251 001 / жени 1 190 814)
 65 години: 9,8% (мъже 165 557 / жени 190 710)

Прираст на населението

Естествен прираст

Вижте също 
 Геги
 Тоски

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници